Shōr Tepah är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Balkh, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Shōr Tepah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Shōr Tepah är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i provinsen Balkh